Toprakkale (district), een Turks district in de provincie Osmaniye
 Toprakkale (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Toprakkale